Ла-Ліга 2020—2021 — 90-й чемпіонат Іспанії з футболу стартував 12 вересня 2020, а фінішував 23 травня 2021 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди

Стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Найкращі асистенти

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи(H) – Вдома(A) – Гості

Див. також 
 Ель Класіко

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ла Ліга на soccerway  

Сезони іспанської Прімери
Іспанія
Іспанія
2020 в іспанському спорті
2021 в іспанському спорті